.

Palmarès
Giochi olimpici estivi
2008 - Pechino: oro nei 90 kg.

Campionato mondiale di judo
2007 - Rio de Janeiro: oro nei 90 kg.
2011 - Parigi: bronzo nei 100 kg.

Campionati europei di judo
2007 - Belgrado: argento nei 90 kg.
2008 - Lisbona: bronzo nei 90 kg.
2011 - Istanbul: bronzo nei 100 kg.

Collegamenti esterni